Полумарафон Гифу () — ежегодный полумарафон, который проводится в Гифу, Япония. Старт и финиш пробега находится на стадионе Gifu Nagaragawa Stadium. Основная часть дистанции пробега проходит вдоль реки Нагара, а также бегун пробегают мимо множества достопримечательностей, включая замок Гифу. По системе оценки пробегов, имеет бронзовый статус. Лимит прохождения дистанции — 3 часа. Обычно проводится в мае.

Победители

Ссылки 
 Официальный сайт
 Маршрут полумарафона

Полумарафоны